Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 2012 года, проходивших в столице Великобритании Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года. В соревнованиях приняли участие 10 568 спортсменов (5982 мужчины и 4676 женщин), представляющие 204 НОК, которые разыгрывали между собой 302 комплекта медалей в 26 видах спорта. Спортсмен из Южного Судана и три спортсмена из Нидерландских Антильских островов приняли участие в соревнованиях под Олимпийским флагом. После добавления в программу бокса соревнований у женщин, впервые в истории Игр женщины приняли участие во всех видах спорта.

Спортсмены из США выиграли как наибольшее количество золотых медалей — 46, так и наибольшее количество медалей — 103. Майкл Фелпс и Мисси Франклин стали чемпионами игр по четыре раза. Всего Майкл Фелпс на играх стал обладателем 6 медалей, благодаря чему стал самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр, выиграв 22 медали начиная с Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Британский яхтсмен Бен Эйнсли стал самым титулованным спортсменом, выступающим в парусном спорте, став чемпионом на четвёртых Олимпийских играх подряд, всего на его счету 5 медалей Игр. Ямайский бегун Усейн Болт на вторых Олимпийских играх подряд сделал дубль в спринтерском беге, выиграв забеги на 100 и 200 метров. Спортсмены 85 НОК стали призёрами игр, в том числе представители Бахрейна, Ботсваны, Кипра, Габона, Гренады, Гватемалы и Черногории это сделали впервые, а спортсмен Гренады впервые стал чемпионом игр.



Академическая гребля

Мужчины

Женщины

Бадминтон

Баскетбол

Бокс

Мужчины

Женщины

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Мужчины

Женщины

Велоспорт

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Мужчины

Женщины

Маунтинбайк

BMX

Водное поло

Волейбол

Волейбол

Пляжный волейбол

Гандбол

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Дзюдо

Мужчины

Женщины

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Настольный теннис

Мужчины

Женщины

Парусный спорт

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Прыжки на батуте

Синхронное плавание

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Стрельба

Мужчины

Женщины

Стрельба из лука

Мужчины

Женщины

Теннис

Триатлон

Тхэквондо

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика

Мужчины

Женщины

Фехтование

Мужчины

Женщины

Футбол

Хоккей на траве

Художественная гимнастика

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Списки призёров Олимпийских игр